HMS Leeds Castle je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Leeds Castle (K384) 
 HMS Leeds Castle (P258) 

Leeds Castle